O Campeonato Nacional de Futebol Feminino de 2006/2007, foi a 22ª edição do maior escalão de Futebol Feminino de Portugal.

Campeonato

Calendário 1ª Fase

1ª Fase (De 09/09/2006 a 16/12/2006)

Calendário 2ª Fase

2ª Fase (De 06/01/2007 a 28/04/2007)

 Todos os Campeonatos - http://www.zerozero.pt/competicao.php?id_comp=143&op=palmares